Steve Fisher (escriptor) (1913-1980), escriptor estatunidenc
 Steve Fisher (entrenador) (1945-), entrenador de basquetbol estatunidenc
 Steve Fisher (ciclista) (1990-), ciclista estatunidenc